Jméno Zdeněk Novák patří více osobám:

 Zdeněk Novák (generál) (1891–1988) – legionář, prvorepublikový generál, odbojář za druhé světové války
 Zdeněk Novák (hudebník), též Zdeněk „Hmyzák“ Novák (* 1960) – hudebník a performer
 Zdeněk Novák (kněz) – římskokatolický kněz, farář u kostela Božského srdce Páně v Hradci Králové – Pražském Předměstí
 Zdeněk Novák (památkář) (* 1958) – odborník v oblasti památkové péče
 Zdeněk Novák (skaut) (1926–1945) – člen Odboje slezských junáků
 Zdeněk Novák (spisovatel) (* 1967) – autor publikací o válečných lodích
 Zdeněk Novák (neurochirurg) - působící ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně
 Jiří Zdeněk Novák (1912–2001) – český spisovatel, scenárista a překladatel